50-ият северен паралел или 50° северна ширина e паралел, който се намира на 50° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Европа, Азия, Тихия океан, Северна Америка и Атлантическия океан.

с050-и северен паралел